Giuseppe Foderaro – ingegnere italiano
 Salvatore Foderaro – giurista, accademico e politico italiano